«Армида, драма одной невесты» () — итальянский художественный фильм 1970 года, режиссёрский дебют Бруно Маттеи. Картина снята в жанре мелодрамы. Продолжительность составляет 83 минуты. Премьера состоялась 3 февраля.

Сюжет 
Солдат Алессио не в состоянии выдержать ужасов войны и сбегает из своего подразделения. Он встречает молодую женщину Армиду и та влюбляется в него. Армида прячет Алессио в своём доме, где живут также её муж и кузина Лиза. Между Алессио и Армидой завязываются тайные отношения. Но и Лиза влюбляется в дезертира, однако тот отвергает её. Лиза начинает ненавидеть Армиду.

В ролях 
  — Армида
  — Алессио
 Мария Кириакис — Лиза

Примечания 

Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы Бруно Маттеи
Фильмы Италии 1970 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях